Il singolare del torneo di tennis Istanbul Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Wang Yeu-tzuoo che ha battuto in finale Michael Berrer 4-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Philipp Kohlschreiber (quarti di finale)
 Daniele Bracciali (quarti di finale)
 Jiří Vaněk (quarti di finale)
 Rainer Schüttler (primo turno)

 Gilles Simon (secondo turno)
 Dick Norman (primo turno)
 Alexander Waske (semifinali)
 Wang Yeu-tzuoo (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Istanbul Challenger 2005